Hugues-François Verchère de Reffye (1752-1793), homme politique français.
 Jean-Baptiste Verchère de Reffye (1821-1880), général d'artillerie français, à l'origine de la mitrailleuse de Reffye.